NY est un symbole généralement associé à 
 New York, une ville des États Unis,
 État de New York aux États-Unis, selon la norme ISO 3166-2 (liste des principales subdivisions d'un pays). (voir ISO 3166-2:US),

Afin d'éviter la confusion entre l'état et la ville, il est conseillé d'utiliser pour la ville l'abréviation NYC, signifiant New York City.

Cette abréviation existe aussi souvent dans le langage courant pour désigner les Yankees, l'équipe de baseball de la ville, mais aussi pour la police et les pompiers de New York, habituellement nommés NYPD et NYFD, New York Police Department et New York Fire Department.

À noter que l'on retrouve ces initiales dans de nombreuses œuvres, telles que l'album des new-yorkais Sonic Youth NYC Ghosts and Flowers ou encore la sérié télévisée New York Police Blues.

Ny peut-être :
 ny, une lettre dans certains alphabets,
 Ny, un village de Belgique,

Ny est un digramme de l'alphabet latin

Code